

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 BFC Siófok, 15. helyezettként
 Egri FC, 16. helyezettként (nem indul az NB II-ben)
 Feljutott az élvonalba
 Puskás Akadémia, a másodosztály győzteseként (Nyugati csoport)
 Mezőkövesd, a másodosztály győzteseként (Keleti csoport)
 Kiesett a harmadosztályba
 Ferencvárosi TC II, élvonalbeli klub második csapataként (Keleti csoport, 8. helyezett)
 Orosháza FC, 10. helyezettként (Keleti csoport)
 Budapest Honvéd-MFA, élvonalbeli klub második csapataként/11. helyezettként (Keleti csoport)
 Újpest FC II, élvonalbeli klub második csapataként/12. helyezettként (Keleti csoport)
 Putnok VSE, 13. helyezettként (Keleti csoport)
 DVSC-DEAC, élvonalbeli klub második csapataként/14. helyezettként (Keleti csoport)
 Kazincbarcikai SC, 15. helyezettként (Keleti csoport)
 Csákvári TK, 9. helyezettként (Nyugati csoport)
 Szombathelyi Haladás II, élvonalbeli klub második csapataként/10. helyezettként (Nyugati csoport)
 Veszprém FC, 11. helyezettként (Nyugati csoport)
 BKV Előre SC, 12. helyezettként (Nyugati csoport)
 Kaposvári Rákóczi II, élvonalbeli klub második csapataként/13. helyezettként (Nyugati csoport)
 Győri ETO FC II, élvonalbeli klub második csapataként/14. helyezettként (Nyugati csoport)
 Bajai LSE, 15. helyezettként (Nyugati csoport)
 Paks II, élvonalbeli klub második csapataként/16. helyezettként (Nyugati csoport)
 Szeged 2011, osztályozó mérkőzés után
 Feljutott a másodosztályba
 Dunaújváros PASE, osztályozó mérkőzés után
 Várda SE, osztályozó mérkőzés után

Részt vevő csapatok

A végeredmény

Eredmények

Helyezések fordulónként

Gólszerzők

Mesterhármasok

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

További információk 
 A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala

Jegyzetek

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2